Маратонци трче почасни круг, југословенски филм из 1982. године
 Маратонци трче почасни круг (мјузикл), српски позоришни мјузикл из 2008. године